Европско првенство у одбојци 1995. је било 19. по реду. Одржано је у Атини и Патри (Грчка) и трајало је од 8. до 16. септембра 1995. године.

Квалификације 

Домаћин (Грчка) и седам најбоље пласираних репрезентација са претходног првенства (Италија, Холандија, Русија, Њемачка, Бугарска, Украјина и Пољска) аутоматски су избориле учешће на овој смотри. Преостала четири тима (Чешка, Румунија, СР Југославија и Летонија) су своја мјеста изборила путем квалификација.

Учесници

Прва фаза

Група A

Група Б

Финалне утакмице

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначни пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Лоренцо Бернарди 
 Најбољи сервер:  Љубомир Ганев

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 http://www.cev.lu/ 
 http://www.the-sports.org/volleyball-1995-men-s-european-championship-epr19633.html

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Грчкој
Спорт у Атини
Одбојка у 1995.